Б́ейко — українське прізвище.

Персоналії 
 Іван Бейко (* 1937) — український науковець, академік.
 Талина Бейко (* 1970) — українська тенісистка.

Українські прізвища